Димитър (Диме) Илиев Биолчев е български възрожденски общественик и търговец, участник в борбите за църковна независимост.

Биография 
Роден е през 1837 година в град Прилеп в чорбаджийско семейство. Сред първите му учители са Коте Даскала, Райко Жинзифов и Кузман Шапкарев. По-късно взема участие в борбите за независима църква против гръцкото духовенство в града. В къщата му се правят срещи в опит да се отхвърли гръцкото свещеничество от града. Заедно с Методи Кусев успяват да попречат на четене на църковните служби на гръцки език. През 1868 година успява да изгони гръцкия владика Венедикт Византийски от града. През 1869 година се избира българска църковно-училищна община на която Биолчев става член. 

В края на 60-те и началото на 70-те години на XIX век в съдружие с братя Робеви откупува данъци в Прилепска каза.

Убит е на 9 януари 1894 година, вероятно от сърбомани. Баща е на Боян Биолчев.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Прилеп
Димитър
Български общественици от Македония
Членове на Прилепската българска община
Починали в Прилеп
Жертви на политически убийства в Османската империя
Откупвачи на данъци в Османската империя